Линдоярви — озеро на территории Коверского сельского поселения Олонецкого района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,6 км². Располагается на высоте 19,9 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, с юго-запада обрывистые.

С северо-западной стороны в озеро впадает ручей Хадарусоя, вытекающий из озера Новинского. С южной стороны Линдоярви вытекает протока, впадающая в Пидкручей (приток Туксы).

С восточной стороны озера проходит трасса  («Кола»). Вдоль южного берега проходит дорога местного значения  («Подъезд к д. Нурмолицы»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000014978.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Туксы
Озёра Олонецкого района